Паскуллі () — прізвище італійського походження. 

 Антоніо Паскуллі (1842—1924) — італійський композитор, гобоїст-віртуоз.
 Педро Паскуллі ( 17 травня 1960) — аргентинський футболіст, що грав на позиції нападника. По завершенні ігрової кар'єри — тренер.